Барсуков, Михаил Иванович:
 Барсуков, Михаил Иванович (1890—1974) — советский учёный.
 Барсуков, Михаил Иванович (род. 1947) — генерал армии, директор ФСБ России.